Бектурган — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Бектурган — село в Кзылкогинском районе Атырауской области.
 Бектурган — село в Бейнеуском районе Мангистауской области.